Der Begriff Pömpel entstammt dem Niederdeutschen und steht für:

 einen Poller im Straßenverkehr
 eine Saugglocke (Sanitärtechnik)